Petelinji zajtrk je lahko:

 Petelinji zajtrk (roman)
 Petelinji zajtrk (film) posnet po istoimenskemu romanu